10. etap kolarskiego wyścigu Tour de France 2014 odbył się 14 lipca. Start etapu miał miejsce w Miluzie, zaś meta na szczycie La Planche des Belles Filles. Etap liczył 161,5 kilometra.

Zwycięzcą etapu został włoski kolarz Vincenzo Nibali, który został liderem wyścigu. Drugie miejsce zajął Francuz Thibaut Pinot, a trzecie Hiszpan Alejandro Valverde.

Premie 
Na 10. etapie były następujące premie:

Wyniki

Wyniki etapu

Klasyfikacje po 10. etapie

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

Tour de France 2014